ЛМК — многозначное понятие, которое может означать:

 ЛМК — «ЛенМясоКомбинат», «Ленинградский мясной комбинат» — одни из прежних названий мясокомбината «Самсон» в Санкт-Петербурге
 ЛМК — Лёгкие металлоконструкции
 ЛМК — Лысьвенская металлургическая компания